Meshuggah — шведская метал-группа, играющая в направлении мат-метал и являющаяся основателем этого жанра. Образована в 1987 году в городе Умео. Название группы являет собой транслитерацию с иврита на английский язык слова משוגע («сумасшедший»,«гений»; на иврите произносится как «мешуга» с ударением на последний слог).

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

EP

Клипы

Примечания

Ссылки 
 Meshuggah's official website

Meshuggah